R-410A — фреон, азеотропная смесь из 50 %  и 50 % , наиболее часто используемый фреон в современных кондиционерах. Ни один из его компонентов не содержит хлора, поэтому он безопасен для озонового слоя (озоноразрушающий потенциал равен нулю). Этот фреон приходит на смену R-22, который разрушает озоновый слой, и производство которого ограничено Монреальским протоколом.

Физические свойства 

R-410A является смесью, близкой к азеотропной. Основной недостаток неазеотропных смесей — температурное скольжение, то есть изменение температуры кипения в процессе фазового перехода (испарения и конденсации). Однако у хладагента R-410A температурное скольжение настолько мало (0.15 К), что им можно пренебречь, то есть считать смесь азеотропной (для сравнения, температурное скольжение хладагента R-407C составляет 7К).

Влияние на окружающую среду 
Так как оба компонента не содержат хлора, R-410A имеет нулевой потенциал истощения озонового слоя Земли. R-410A имеет высокий потенциал глобального потепления, примерно такой же, как и у R-22, но с учётом более высокой эффективности (индекс SEER) установок с использованием R-410A, общее влияние на глобальное потепление ожидается существенно ниже, чем при использовании R-22 — за счёт снижения выбросов тепловых электростанций. R-410A не токсичен (при концентрации менее 400 мг/кг) и не пожароопасен.

Преимущества и недостатки R-410A 
Хотя и говорят, что фреон R-410A приходит на смену R-22, это не следует понимать буквально: физические и теплотехнические свойства фреонов совершенно различны, поэтому систему, рассчитанную на R-22, нельзя заправлять фреоном R-410A: система должна быть изначально спроектирована под фреон R-410A. Этим он отличается от фреонов R422D и R-407C, которые специально предназначены для замены R-22 в старых системах. Давление в контуре при рабочих температурах существенно выше (так, при температуре 43°С R22 имеет давление насыщенного пара 15,8 атм, а R410A—около 26 атм.), поэтому более высокие требования предъявляются к герметичности, медные трубки конденсатора и испарителя должны быть более прочными, отсюда большая масса меди и более высокая цена. Ещё одним минусом R-410A является несовместимость с минеральным маслом. Если R22 растворяется в любом минеральном масле, то для фреона R410a нужно специальное полиэфирное масло, которое намного дороже, а кроме того, требует более аккуратной заправки (оно очень активно поглощает влагу, теряя свои свойства).
С другой стороны, R-410A обладает высокой удельной хладопроизводительностью (в полтора раза выше чем R-407C и R22, в два раза выше чем R-134A, что позволяет использовать компрессор с меньшей объёмной производительностью.

Примечания 

Фреоны
Фторорганические соединения
Парниковые газы